George O'Malley es un personaje ficticio de  Grey's Anatomy (ABC) y fue interpretado por T. R. Knight. Por este papel, el actor estuvo nominado al Emmy como Mejor actor secundario en serie dramática.

Historia

Antes de la primera temporada 
Se cree que vivió en Seattle, Washington. Su padre crio a todos los hermanos por igual, pero Jerry y Ronny se mostraron más acordes con los gustos de su padre. Mientras sus hermanos eran trabajadores, uno manejaba un camión, igual que su padre y el otro tenía una lavandería, George estudió para ser médico.

Primera temporada 
Desde el primer momento que conoció a Meredith se enamoró de ella, pero le ocultó sus sentimientos. En el primer día como interno, lo proponen como cirujano para una apendicitis, al fallar en esta lo apodan "007". Pronto, Izzie se convirtió en su mejor amiga y se mudaron a casa de Meredith. George, al ver que Meredith inicia una relación con Derek Shepherd, decide salir con una enfermera llamada Olivia, quien le contagia sífilis, que a su vez le había sido contagiada a ella por Alex Karev, uno de los internos compañeros de George, con el que no se lleva muy bien.

Segunda temporada 
Tras dejar a Olivia, George sigue enamorado en secreto de Meredith, aunque todos sus compañeros acaban sabiéndolo excepto ella. Una noche en la que ella está confundida, ambos tienen relaciones sexuales, pero Meredith se arrepiente y empieza a llorar. Al día siguiente, ambos se sienten avergonzados y no hablan del tema, cuando hablan y ella le pide perdón destrozando a George por pensar que era horrible estar con él. George rompe toda comunicación con ella y se muda a casa de Preston Burke y Cristina Yang. Tras encontrar una nueva novia, la doctora Callie Torres, George decide hacer las paces con ella.

Tercera temporada 
George se va a vivir con Callie, muy a pesar de Izzie. En esta temporada su relación con Callie provoca varias idas y venidas con sus amigos, que no ven con buenos ojos las decisiones de O'Malley. Es una mala época para George, ya que Callie lo deja durante un tiempo y después fallece el padre de George. Finalmente, él y Callie se casan en una iglesia en Las Vegas.

Cuarta temporada 
George engaña a Callie con Izzie, lo que tensa la relación entre Callie y él. Después de un tiempo tratando de confesarle a Callie que la había engañado, le dice y rompen su relación. Luego, trata de empezar una relación con Izzie, que termina fallando, ya que piensan que no es el momento de relacionarse y quedan como amigos.

Quinta temporada 
Después de convertirse en "el interno del Jefe", renuncia al puesto inexistente, ya que siente que el Jefe lo alejaba de ser doctor y le dice que no ve potencial en él. El Jefe le da una oportunidad para volver a hacer su examen para pasar a ser residente. Lexie, al enterarse, lo ayuda a estudiar. 

George trata de rehacer su amistad con Izzie, pero nota que algo anda mal con ella a lo que pregunta qué le pasa y no le responde. 

Luego, se ve que George es aceptado para entrar al ejército como médico de trauma para ir a la guerra de Irak. Sus compañeros tratan de convencerlo de que no se vaya, pero su plan falla debido a que George se va del hospital antes de lo planeado. George sufre un grave accidente al tratar de evitar que una chica fuera atropellada por un autobús y lo trasladan al Seattle Grace Hospital como paciente desconocido, apodándolo John Doe. Cuando se queda en un cuarto con Meredith, él le agarra la mano y le intenta escribir algo en la mano, pero Meredith le da poca importancia. George hace lo mismo por segunda vez, cuando Meredith se da cuenta, una vez que George está en cirugía, Meredith entra y les dice gritando a los cirujanos que John Doe es George. Después de un rato en cirugía, O'Malley empieza a morir, al mismo tiempo Izzie comienza a sufrir un paro cardíaco y se reencuentra con George, Izzie vestida con un vestido rosa dentro de un elevador, enfrente de ella esta George, vestido con el uniformes de las Fuerzas Armadas, justo antes de que las puertas del elevador se cierren, Izzie despierta diciendo que George va a morir si entra al ejército. Segundos después, George es declarado con muerte cerebral. 

O'Malley, George
O'Malley, George

mk:Список на ликови од Вовед во анатомија#Џорџ О‘Мали